Michel kan som auktorsförkortning betyda:

 Ellinor Michel
 François Michel
 Étienne Michel

Robotskapade auktorsförkortningar